Topônimos
 Taunus —  cordilheira na Alemanha
 Königstein im Taunus —  município alemão de Hesse
 Main-Taunus —  distrito alemão de Hesse
 Rheingau-Taunus —  distrito alemão de Hesse

Outros
 10255 Taunus —  asteroide
 Ford Taunus —  automóvel
 Taunus MT12 —  automóvel

Desambiguações de topônimos